Schistochilopsis är ett släkte av bladmossor. Schistochilopsis ingår i familjen Scapaniaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bladmossor
Schistochilopsis